Гран-при Сан-Марино 1990 года — третий этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1990 года. Прошёл на автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 13 мая 1990 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Айртон Сенна — 1:23,220
 Лучший круг: Алессандро Наннини — 1:27,156
 Круги лидирования: Айртон Сенна 3 круга (1-3); Тьери Бутсен 14 круга (4-17); Герхард Бергер 33 круга (18-50); Риккардо Патрезе 11 кругов (51-61)
 Пирро стартовал с последнего места из-за того, что его автомобиль заглох в начале прогревочного круга.
 Мартини показал десятое квалификационное время, но получил травму во время пятничной тренировки.
 Тарквини не смог показать зачетного времени на предквалификации из-за потери давления в топливной системе на первом же круге. Его напарник Дальма снялся с гонки из-за травмы запястья, полученной на предыдущей неделе на тестах.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Сан-Марино